Het tennistoernooi US Open werd in 1997 bij de mannen voor de 117e keer gehouden. De als dertiende geplaatste Australiër Patrick Rafter won het toernooi door in de finale de Brit Greg Rusedski met 6-3 6-2 4-6 7-5 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1997